Якоб Иоханнес Седерхольм (, ; 20 июля 1863, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское, Российская империя — 26 июня 1934, Хельсинки, Финляндия) — российский и финский геолог и петрограф.

В 1893—1933 годах — директор Геологической комиссии Финляндии.

Биография 
Учился в Гельсингфорсе, Стокгольме и Гейдельберге.

С 1888 года — сотрудник Геологической комиссии Финляндии.

В 1897 году совместно с В. Рамзаем организовывали геологическую экскурсию по Финляндии на 7 сессии Международного геологического конгресса в Санкт-Петербурге. Они познакомили экскурсантов с породами докембрийского возраста, гранитами рапакиви, продемонстрировали специфические «архейские фоссилии», вызвавшие бурную дискуссию. Много внимания было уделено также ледниковым образованиям и влиянию ледников на формирование рельефа.

Научная работа 
Геология и петрография докембрийских горных пород Финляндии.

Ввёл в петрографию термин «мигматит» (1907) и разработал учение о мигматитах и теорию классического анатексиса. В 1928 году награждён медалью Мурчисона и медалью Пенроуза. В честь Якоба Седерхольма назван минерал из группы пирротина — седерхольмит (селенид никеля b-NiSe).

По обобщённым данным А. А. Тилло, Я. И. Седерхольма и Ю. М. Шокальского Товариществом А. Ф. Маркса издавалась «Гипсометрическая карта Европейской России», которая вошла в Большой всемирный настольный Атлас Маркса и многократно переиздавалась.

Членство в организациях 
 С 1903 года — член Минералогического общества, почётный член c 1924 года.
 С 1910 года — член-корреспондент Петербургской Академии наук. C 1918 года иностранный член-корреспондент Российской академии наук (с 1925 года — Академии наук СССР).
 Член Сейма 1905—1906 годов
 Член городского совета ГЛПС 1914—1916 и 1918 годов.
 Представитель от Финляндии в решении вопроса Аландских островов в Париже в 1920—1921 годах
 Член, а позже председатель Лиги Наций в Комиссии по Албании 1921—1923 годах.

Награды 
 1928 — Медаль Мурчисона.
 1928 — Медаль Пенроуза.

Память 
 В честь Я. И. Седерхольма был назван минерал седерхольмит — группа пирротина, селенид никеля NiSe.

Библиография 

Книги и статьи в Bulletin de la Commission Géologique de Finlande.

 Sederholm J. Distribution des dépôts quaternaires en Finlande (1: 2 000 000). Helsingfors: F. Tilgmann, 1897.
 Atlas öfver Finland, 1910: Sällskapet för Finlands geografi. Т. 1: Naturförhållanden. Helsingfors: F. Tilgmanns, 1911. [667] s., pl.
 Sederholm J. Different Types of pre-cambrian unconformities // Congrès géologique international. CR 12 Session, Toronoto, 1913. Ottawa: Impr. du gouvernement, 1914. P. 313-318.
 Sederholm J. On Regional granitization (or anatexis) // Congrès géologique international. CR 12 Session, Toronoto, 1913. Ottawa: Impr. du gouvernement, 1914. P. 319-324.
 Sederholm J., Backlund H., Foslie St. et al. The Upper Yenissei Drainage Area: (territory of Uriankhai). Helsingfors: Tilgmann, 1925. 189 p. (Acta geogr.; Vol. 1. N 1).

Литература 
 Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Четыре корифея петрографии: Вашингтон, Дюпарк, Седергольм, Фогт // Известия АН СССР. Сер. 7. 1935. № 3. С. 313—334.
 
  Тихомиров В. В., Софиано Т. А. 25 лет со дня смерти финского геолога и петрографа Я.И. Седергольма (Памятные даты на январь- июнь 1959 г.; Обзор 24) // Советская геология. 1959. № 7. С. 158—159.
 Гипсометрическая карта Европейской России // Большой всемирный настольный Атлас Маркса / Под редакцией Э. Ю. Петри и Ю. М. Шокальского. — СПб.: Т-во Маркса, 1910.
 Hackman V. Jacob Johannes Sederholm: Biographic notes and bibliography // Bulletin de la Commission géologique de Finlande. 1935. N 112. 34 p.
 Papunen H. Jakob Johannes Sederholm – geologi, humanisti ja totuudenetsijä // Geologi. 2009. N 2. P. 35-38.
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Sederholm, Johannes Jakob. Complete Dictionary of Scientific Biography, 2008.
 Экспедиция в Сибирь в 1917 году Лекция РГО 23 марта 2015.

Геологи Российской империи
Геологи Финляндии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные доктора Торонтского университета